El término dirigible puede referirse a:

 dirigible, aerostato.I. autopropulsado y con capacidad de maniobra para ser manejado como aeronave; 
 Dirigible Hindenburg, zeppelin alemán de 1936, destruido en un incendio cuando aterrizaba el 6 de mayo de 1937;
 Dirigible, película de Frank Capra de 1931;
 El dirigible, película uruguaya de Pablo Dotta de 1994.